Der Kanton Trévières ist ein französischer Wahlkreis im Département Calvados in der Region Normandie. Er liegt im Arrondissement Bayeux und hat sein bureau centralisateur in Trévières. Im Rahmen der landesweiten Neuordnung der französischen Kantone wurde er im Frühjahr 2015 erheblich erweitert.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 59 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Trévières die 25 Gemeinden Aignerville, Bernesq, Blay, Bricqueville, Colleville-sur-Mer, Colombières, Crouay, Écrammeville, Étréham, Formigny, Le Breuil-en-Bessin, Louvières, Maisons, Mandeville-en-Bessin, Mosles, Rubercy, Russy, Saint-Laurent-sur-Mer, Sainte-Honorine-des-Pertes, Saon, Saonnet, Surrain, Tour-en-Bessin, Trévières und Vierville-sur-Mer. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 167,88 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 1433.

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2017:
 Fusion Russy und Sainte-Honorine-des-Pertes → Aure sur Mer
 Fusion Aignerville, Écrammeville, Formigny und Louvières → Formigny La Bataille
 Fusion Castilly, Isigny-sur-Mer, Les Oubeaux, Neuilly-la-Forêt und Vouilly → Isigny-sur-Mer

2016: 
 Fusion Balleroy und Vaubadon → Balleroy-sur-Drôme

Politik

Bevölkerungsentwicklung 

Trevieres